Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Antoine (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Antoine de Padoue, prêtre franciscain du , prédicateur populaire en Italie et thaumaturge. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Antoine se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
Rue Saint-Antoine (Sint-Antoniusstraat), à Anvers
Rue Saint-Antoine, à Braine-le-Comte
Place Saint-Antoine (Sint-Antoniusplein), à Essen
Place Saint-Antoine, à Etterbeek (Bruxelles)
Rue Saint-Antoine (Sint-Antoniusstraat), à Knokke
Avenue Saint-Antoine, à Kraainem (Bruxelles)
Rue Saint-Antoine, à Mons
Place Saint-Antoine (Sint-Anotniusplein), à Ostende
Rue Saint-Antoine, à Seneffe
Rue Saint-Antoine (Sint-Antoniusstraat), à Turnhout

au  (Québec) 
Rue Saint-Antoine, à Montréal
Rue Saint-Antoine, à Québec

en  
Avenue Saint-Antoine-de-Padoue, à Arcachon
Place Saint-Antoine-de-Padoue, à Le Chesnay-Rocquencourt
Quai Saint-Antoine et rue Saint-Antoine, à Lyon
Rue Saint-Antoine et Place Saint-Antoine, à Mâcon
Avenue de Saint-Antoine et rue Saint-Antoine, à Marseille
Rue Saint-Antoine, à Montpellier
Avenue Saint-Antoine, à Nice
Rue Saint-Antoine, à Paris
Place Saint-Antoine, à Pont-à-Mousson
Rue Saint-Antoine, à Roubaix
Rue Saint-Antoine-du-T., à Toulouse

en  
Rue Saint-Antoine (via Sant’Antonio), à Milan
Rue Saint-Antoine-de-Padoue, (via Sant’Antonio da Padova), à Turin

aux  
Rue Saint-Antoine (Sint-Antoniusstraat), à Eindhoven
Avenue Saint-Antoine (Sint-Antoniuslaan), à Maastricht
Avenue Saint-Antoine (Sint-Antoniuslaan), à Sassenheim

Antoine